Кубок Англии 1920/1921 () — 46-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Тоттенхэм Хотспур», в финале победивший «Вулверхэмптон Уондерерс» со счётом 1:0.

Календарь турнира 
Формат турнира включал в себя два предварительных раунда, шесть квалификационных раундов, четыре основных раунда, полуфиналы и финал.

Первый раунд  
В первом основном раунде турнира сыграли 52 из 66 клубов Первого, Второго и Третьего дивизионов, а также 12 клубов, прошедших квалификационные раунды. В числе клубов Футбольной лиги, не получивших прямую путёвку в первый раунд, был клуб Второго дивизиона «Лидс Юнайтед», начавший выступления в турнире с первого квалификационного раунда, и три клуба Третьего дивизиона («Мертир Таун», «Ньюпорт Каунти» и «Джиллингем»), начавшие выступления с четвёртого квалификационного раунда. Пять клубов из Третьего дивизиона и четыре клуба из Второго дивизиона начали выступления в Кубке с шестого квалификационного раунда. Вот их список:

Второй дивизион
Клэптон Ориент
Порт Вейл
Ротерем Каунти
Ковентри Сити

Третий дивизион
Суонси Таун
Лутон Таун
Бристоль Роверс
Гримсби Таун
Саутенд Юнайтед

Из числа вышеперечисленных клубов в первый основной раунд Кубка Англии прошли все клубы Третьего дивизиона и «Клэптон Ориент». Также к ним присоединились шесть клубов из низших лиг, прошедших квалификацию.

32 матча первого раунда прошли в субботу, 8 января 1921 года. В шести из них была зафиксирована ничья, переигровки прошли на следующей неделе. Матч между «Челси» и «Редингом» потребовал двух переигровок.

Второй раунд 
16 матчей второго раунда прошли в субботу, 29 января 1921 года. Пять из них завершились вничью, переигровки прошли на следующей неделе.

Третий раунд 
Восемь матчей третьего раунда прошли в субботу, 19 февраля 1921 года. Один из них, между «Челси» и «Плимут Аргайл», завершился вничью, переигровка прошла 23 февраля, но также завершилась вничью. Вторая переигровка состоялась 28 февраля.

Четвёртый раунд 
Четыре матча четвёртого раунда прошли в субботу, 5 марта 1921 года. Один из них завершился вничью (это была игра между «Халл Сити» и «Престон Норт Энд»). Переигровка прошла 9 марта.

Полуфиналы 
Полуфиналы состоялись в субботу, 19 марта 1921 года. «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Кардифф Сити» сыграли вничью, а через четыре дня прошла переигровка.

Переигровка

Финал 

Финал турнира прошёл 23 марта 1921 года на стадионе «Стэмфорд Бридж». В нём встретились «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптон Уондерерс». «Шпоры» одержали победу благодаря голу Джимми Диммока. Кубок победителю вручил лично король Георг V.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1920
Футбол в Англии в сезоне 1920/1921
Футбол в Европе в 1920 году
Футбол в Европе в 1921 году